Гедройц (или Гидройц) — фамилия польско-литовского происхождения (полонизированная форма литовского родового имени Гедрайтис). Известные носители:

 Гедройцы — литовский княжеский род.

  (1923—1992) — учитель, переводчик и писатель.
 Гедройц, Антон Эдмундович (1848—1909) — геолог, исследователь Забайкалья, Аму-Дарьи и стран Балтии.
  (род. 1949) — бельгийская актриса.
 Гедройц, Вера Игнатьевна (1870—1932) — одна из первых в Российской империи женщин-хирургов, поэтесса и писательница.
  (1873—1941) — высокопоставленный придворный (камергер) российского императорского двора.
 Гедройц, Ежи (1906—2000) — польский публицист и редактор, политик, мемуарист.
 Гедройц, Ирина Эдуардовна (род. 1969) — российская футболистка.
 Гедройц, Коки (, настоящее имя Мэри-Роз Хелен Гедройц, род. 1962) — английский режиссёр кино и телевидения.
 Гедройц, Константин Каэтанович (1872—1932) — русский и советский почвовед-агрохимик, основоположник коллоидной химии почв, академик АН СССР.
  (, настоящее имя: Мелани Клэр Софи Гедройц, род. 1968) — английская телеведущая, журналистка, актриса, писатель
 Гедройц, Мельхиор (ум. 1608) — литовский князь, католический епископ самогитский, издатель первых печатных книг на литовском языке.
 Гедройц, Михаил Михайлович (1856—1931) — русский военачальник, участник Русско-Японской войны и Белого движения, генерал-майор.
 Гедройц, Николай Алексеевич (1901—1959) — советский геолог-нефтяник, горный инженер, доктор геолого-минералогических наук, профессор, племянник академика АН СССР К. К. Гедройца.
 Гедройц, Николай Антонович (1853—1933) — русский художник, меценат, общественный деятель.
 Гедройц, Раиса Адамовна (В браке Кудашева; 1878—1964) — русская детская поэтесса, автор стихотворения «В лесу родилась ёлочка»
 Гедройц, Ромуальд (1750—1824) — польский полководец, генерал-лейтенант, один из сподвижников Тадеуша Костюшко.
 Гедройц, Ромуальд Константинович (1842—1899) — камергер, приближённый царя Александра II и его морганатической супруги княгини Юрьевской. Был женат на Варваре Фёдоровне Бреверн.
 Гедройц, Симон Николай (1764—1844) — католический епископ самогитский.
 Гедройц, Юзеф Арнульф (1754—1838) — католический епископ самогитский, писатель, переводчик и просветитель.
 Гедройц, Ян Стефан (1730—1802) — католический епископ самогитский.

Псевдоним 
 С. Гедройц — псевдоним Самуила Ароновича Лурье

Примечания